

Zoologie 
Acidalie est le nom de plusieurs papillons :
 Acidalie chétive ;
 Acidalie familière ;
 Acidalie fausse-timandre ;
 Acidalie maigre ;
 Acidalie minime.

Mythologie 
Acidalie est le surnom de  Vénus en rapport avec la fontaine Acidalie située à Orchomène de Béotie ou aimaient se baigner les Charites avec elle.

Notes et références